Diascia Otto & Link, 1820 – genere di piante della famiglia  Scrophulariaceae
Diascia Hampson, 1926 – genere di lepidotteri della famiglia Noctuidae